Darb kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Darb (vattendrag i Armenien),

Saudiarabien 

 Ad Darb, ort, Jizan, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Saudiarabienförgreningar